Микропредпринима́тель () — предприниматель со скромными доходами, который по своему материальному положению не в состоянии пользоваться общеупотребительными финансовыми услугами. Это обычная форма занятости в развивающихся странах.
Микропредпринимательство - мельчайшая форма бизнеса.

Микропредприниматели — целевой контингент для многих международных программ по борьбе с бедностью.

Географическое распространение 
Микропредприниматели существуют в развивающихся странах и странах третьего мира. Распространение микропредпринимательства прямо связано с экономическим состоянием ряда регионов мира. В странах Западной Европы и Северной Америки статус микропредпринимателя не подходит для малых предпринимателей, которые могут себе позволить пользоваться обычными банковскими и финансовыми услугами. Во всех остальных регионах мира существуют социальный слой микропредпринимателей. Принципиально, что микропредпринимательство — это прежде всего социальное явление, а не экономическое.

Особенное распространение микропредпринимательство имеет в следующих странах:

 Ангола,
 Бангладеш,
 Бразилия,
 Венесуэла,
 Вьетнам,
 Доминиканская Республика,
 Египет,
 Гаити,
 Индия,
 Индонезия,
 Иордания,
 Кения,
 Китай,
 Колумбия,
 Конго,
 Ливан,
 Либерия,
 Мадагаскар,
 Малави,
 Мексика,
 Монголия,
 Марокко,
 Нигерия,
 Пакистан,
 Перу,
 Сенегал,
 Сьерра-Леоне,
 Таджикистан,
 Филиппины,
 ЮАР.

Данные статистики 
Большинство (в некоторых странах до 90 %) микропредпринимателей — женщины, потому что они диспропорционально страдают от бедности и несут на себе бо́льшую часть расходов по содержанию семьи, в особенности когда речь идёт о неполных семьях. Возрастной разброс очень велик. Конечно, среди микропредпринимателей большинство образуют люди с низким уровнем образования, однако обладающие некоторой степенью социальной и экономической активности.

Области промышленности и услуг 
Бизнес микропредпринимателей обычно не велик, в основном личный или семейный. Этот бизнес служит для обеспечения самих микропредпринимателей и их родных. По законодательству республики Казахстан микропредпринимателем может считаться субъект с численностью работников менее 15 человек.

Бизнес микропредпринимателей в сельских условиях — это обычно выращивание, обработка и продажа продуктов питания. В городских условиях микропредприниматели обычно торгуют на улицах хозяйственными безделушками, занимаются доставкой мелких грузов, сетевым маркетингом 

В России, можно наблюдать микропредпринимателей почти всех возможных типов:
 мелкие арендаторы (Airbnb)
 субъекты сетевого маркетинга
 торгующие у метро продуктами широкого потребления (сигаретами, семечками, дешёвой одеждой и пр.)
 выращивающие овощи и ягоды (землянику, малину, огурцы и пр.) на своих приусадебных участках и торгующие этими продуктами питания вдоль оживлённых автотрасс и у железнодорожных станций
 занимающиеся самогоноварением и торговлей изготовленным самогоном
 занимающиеся строительством, мелким бытовым ремонтом и ремонтом бытовой техники (см. гаражная экономика)
 и др.

При помощи микрокредитования и других микрофинансовых технологий, области деятельности микропредпринимателей могут значительно расшириться, а объёмы производства возрасти.

Общественная значимость 

Хотя вклад микропредпринимателей в экономику не очень велик (к тому же у них имеется склонность к уходу от налогов), но социальная значимость микропредпринимателей огромна. Микропредпринимательство помогает миллионам бедняков во всём мире начать свой бизнес, включиться в мир экономических отношений и, как следствие, повысить благосостояние своей семьи и приобрести некоторый иммунитет к кризисам, которые так часто случаются в развивающихся странах. В отсталых странах микропредпринимательство может быть единственным способом избежать голода.

Для поддержки микропредпринимателей и развития их бизнеса, должна развиваться микрофинансовая индустрия, которая призвана довести микрофинансовые услуги до беднейших слоёв. Микрофинансирование (и особенно микрокредитование) активно поддерживается ООН и некоммерческими организациями по всему миру. Хотя, в принципе, забота о развитии микрофинансовых услуг должна прежде всего лежать на правительствах развивающихся стран.

Всемирные премии в области микропредпринимательства 
В ноябре 2004 года Фонд капитального развития ООН,  (фонд «Ситигруп») и немногочисленная группа профессионалов и аспирантов из ведущих университетов мира прибыли на съезд, чтобы дать старт небольшим деловым соревнованиям для предпринимателей с низким уровнем доходов. Эти соревнования, названные Программой Всемирных премий в области микропредпринимательства (), должны обратить внимание на работу небогатых предпринимателей по всему миру.

Программа подчёркивает вклад малого предпринимательства в экономическую стабильность в развивающихся странах. Данная инициатива призвана также увеличить инвестиции и улучшить поддержку микрофинансирования со стороны спонсоров, национальных правительств и бизнеса.

В общей сложности 8 стран приняли участие в розыгрыше Всемирных премий в области микропредпринимательства в 2004 году, кроме того, местные соревнования проводились в Нью-Йорке. Успех первой программы привёл к привлечению в следующем году ещё 22 стран, включая Россию.

См. также 
 Микрокредитование
 Микрофинансирование
 Микропредприятие

Примечания 

Предприниматели
Деловые профессии
Свободные профессии